Giraffa gracilis és una espècie extinta de girafa africa que visqué a Kenya, Etiòpia, Tanzània, i Sud-àfrica des del Pliocè mitjà i el Plistocè mitjà.

Referències 

Giràfids
Artiodàctils del Pliocè
Artiodàctils del Plistocè